Buchy kan syfta på:
 Buchy, Moselle
 Buchy, Seine-Maritime